Buble ist der Familienname Personen:

 Lidia Buble (* 1993), rumänische Sängerin
 Michael Bublé (* 1975), kanadischer Sänger